Oak Grove es el nombre de tres pueblos en Wisconsin:

 Oak Grove (condado de Barron, Wisconsin)
 Oak Grove (condado de Dodge, Wisconsin)
 Oak Grove (condado de Pierce, Wisconsin)

en:Oak Grove#Wisconsin